Eliyahu Eliezer Dessler (1892-1953), rabbin orthodoxe et penseur du . Il est connu comme ancien mashgia'h rou'hani de la Yechiva de Ponevezh, à Bnei Braq, en Israël.
 Mikkel Desler (1995-),  footballeur danois. Il évolue au poste d'arrière droit au Toulouse FC.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif